Freudenburg steht für:

 Freudenburg, Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Burgruine Freudenburg, eine Ruine im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Freudenburg, deutscher Name der Burg Radosno

Freudenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Kirk Freudenburg (* 1961), US-amerikanischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Freudenberg